Catapyrenium is een geslacht van korstmossen dat behoort tot de familie Verrucariaceae van de ascomyceten.

soorten 
Volgens Index Fungorum telt het geslacht 63 soorten (peildatum februari 2022):

Verrucariaceae
Schimmelgeslacht